Sahan steht für:
 Şahan, türkischer Vor- und Familienname
 Sahan (Nunkolo), indonesisches Dorf im Distrikt Nunkolo in Westtimor
 Sahan (Mantelolão), eine Aldeia des osttimoresischen Sucos Mantelolão, Gemeinde Dili
 Sahan (Ort, Mantelolão), ein Ort, in der Aldeia Sahan des osttimoresischen Sucos Mantelolão, Gemeinde Dili